Die All England 1948 im Badminton fanden vom 3. bis zum 6. März 1948 in London statt. Sie waren die 38. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum zweiten Mal die Harringay Arena.

Austragungsort 
 Harringay Arena, North London Stadium

Finalresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Bericht
 Bericht 2

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1948
1948
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey